Brigade spéciale peut faire référence à plusieurs œuvres de fiction :

Histoire de France 
Les Brigades Spéciales (BS) étaient, à la Préfecture de Police, pendant la Seconde Guerre mondiale, une police spécialisée dans la traque aux « ennemis intérieurs».

Cinéma 
 Brigade spéciale (Men Without Names), un film américain de Ralph Murphy, sorti en 1935;
 Brigade spéciale (Roma a mano armata), un film italien réalisé par Umberto Lenzi, sorti en 1976;

Télévision 
 Cold Squad, brigade spéciale (Cold Squad), une série canadienne diffusée en 1998;
 Brigade spéciale, une série française en 4 épisodes diffusée en 1999.
 Brigade spéciale (Norvégien : Spesialenheten), série policière norvégienne créée en 2011, diffusée en 2014

Magazine 
 Brigade spéciale une revue des éditions SEPP.